Baba Marta steht für:
 bulg. Frau Holle siehe: Marteniza#Baba Marta
 Baba Marta Beach, Strand in Antarktika